Benoît de Bonvoisin (né en 1939), homme politique belge d'extrême droite
 Bérangère Bonvoisin (née en 1953), actrice française
 Bernie Bonvoisin (né en 1956), chanteur du groupe Trust, acteur et réalisateur
 Bertrand Bonvoisin (1951-1991), acteur français
 Costanzo Benedetto Bonvicino (1739–1812), médecin, chimiste et minéralogiste italien (connu en France sous le nom de « Constant-Benoît Bonvoisin »)
 Jean Bonvoisin (1752-1837), peintre français
 Jeanine Bonvoisin (1926-1996), femme politique française
 Jérôme Bonvoisin (né en 1973), joueur de rugby français
 Joseph Bonvoisin (1896-1960), graveur et peintre belge
 Maurice Bonvoisin dit « Mars » (1849-1912), illustrateur belge.